Fabbri ima više značenja:
 Fabbri, Asti
 Fabbri, Lucca
 Fabbri, Perugia